«Let’s Get Blown» () — второй сингл американского рэпера Snoop Dogg, с его студийного альбома R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece, при участии Pharrell. Продюсером трека стал The Neptunes. Этот трек не повторил успех первого сингла с альбома «Drop It Like It’s Hot», но это заполнило промежуток между вышеупомянутой песней и клубным хитом «Signs».

«Let’s Get Blown», стал одним из самых больших хитов Snoop Dogg в Великобритании.

К Snoop Dogg и Pharrell вокально присоединяется Keyshia Cole, которая не была ещё популярна в то время, и поэтому была оставлена непризнанной (её вклад в песню R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece пошло как незачисленное). Семплы песни содержат интерполяции от песни «Watching You», который был также интерполирован в «Gin and Juice». Этот трек был записан в студии Andrew Coleman и Phil Tan в Record Plant, Лос-Анджелес, Калифорния в 2004 году. Видео (снятое Paul Hunter) было снято 21 февраля 2005 года. Этот трек попал под номером 27 на «Yahoo! Music Radio» в январе 2005 года и 59-м в MTV Top 100 of 2005 из списка видеоклипов 2005 года в декабре. Песня была исполнена Snoop Dogg в живую, в The Tonight Show вместе с Jay Leno 20 января 2005 года.

В 2005 году Snoop Dogg вместе с Neptunes были номинированы на премию «Grammy Award for Producer of the Year, Non-Classical».

Список композиций 
12-дюймовый сингл
 A1 «Let’s Get Blown»
 A2 «Let’s Get Blown (Instrumental)»
 B1 «Ups & Downs»

CD-сингл
 «Let’s Get Blown»
 «Ups & Downs»
 «Let’s Get Blown (Instrumental)»
 «Let’s Get Blown (Video)»

Чарты

Официальные версии 
 «Let’s Get Blown» (Album Version) / (Album Version Explicit)

Примечания

Ссылки 

Песни Snoop Dogg